Eugenia Burzio – soprano italiana
 Filippo Burzio –  giornalista, matematico e politologo italiano
 Giuseppe Burzio – arcivescovo e nunzio apostolico
 Humberto Francisco Burzio – storico navale, numismatico e ambasciatore argentino
 Nicolò Burzio –  teorico musicale italiano
 Pablo Burzio – calciatore argentino